Esther Friedli, femme politique suisse ;
 Roman Friedli (né en 1979), footballeur suisse ;
 Sandra Friedli (née en 1974), kayakiste suisse ;
 Thomas Friedli (1946-2008), musicien suisse ;
 Valentine Friedli (1929-2016), femme politique suisse.

Patronyme suisse